Le Batwing est l'avion de Batman.
 Batwing est un personnage de fiction de Marvel Comics.
 Batwing est un personnage de fiction de DC Comics.
 Batwing sont des montagnes russes du parc Six Flags America.
 Un Batwing est un élément de montagnes russes.

Homonymie